Esponellà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Esponellà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Esponellà (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar